La saison 1996-1997 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. L'équipe est engagée en Division 1, en Coupe d'Algérie, et enfin en Ligue des champions.

À l'issue de la saison, l'USM Alger termine champion d'Algérie et s'adjuge la coupe d'Algérie. En Ligue des champions, le club atteint la phase de groupe.

Joueurs et encadrement technique

Effectif de la saison

Compétitions

Championnat

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Coupe d'Algérie

Ligue des champions

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Liens externes 
 

1996-1997
Alger USM
Football en Algérie en 1996
Sport en Algérie en 1997